William Walker (1824-1860), filibuster estatunidenc
 William Walker (1985-), ciclista australià